Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Moorilla Hobart International 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Garbiñe Muguruzaová a María Teresa Torrová Florová, jehož členky se rozhodly do soutěže nezasáhnout. Muguruzaová se soustředila na současně hranou dvouhru, z níž si připsala premiérový singlový titul kariéry.

Vítězem se stala nenasazená rumunsko-česká dvojice Monica Niculescuová a Klára Zakopalová, která ve finále zdolala americko-čínské turnajové dvojky Lisu Raymondovou se Šuaj Čangovou. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 6–2 a 6–7, rozhodl o vítězkách až supertiebreak poměrem míčů [10–8].

Pro obě šampiónky titul představoval druhý vyhraný turnaj v rozpětí dvou týdnů, když sérii neporazitelnosti prodloužily z předešlé události okruhu Shenzhen Open v Číně. Každá z vítězek tak na okruhu WTA Tour vybojovala čtvrtý kariérní titul ve čtyřhře.

Nasazení párů 
  Marina Erakovicová /  Čeng Ťie (1. kolo)
  Lisa Raymondová /  Čang Šuaj (finále)
  Iryna Burjačoková /  Oxana Kalašnikovová (čtvrtfinále)
  Čan Jung-žan /  Janette Husárová (semifinále)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= M. Erakovic  Ť. Čeng
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M. Niculescu  K. Zakopalová
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Š. Aojama  M. Mijamura
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ť-ž Čuang  E. Hrdinová
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=[7]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= J-ž Čan  J. Husárová
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= S. Šapatava  A. Vasiljeva
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07={{nowrap| L. Domínguez Lino}}  M. Duque
| RD1-score07-1=78
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= A. Cadanțu  S. Klemenschits
| RD1-score08-1=66
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= O. Rogowska  S. Sanders
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[9]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= L. Arruabarrena  S. Soler Espinosa
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=[11]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= N. Grandin  A. Riske
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=[4]
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= I. Burjačok  O. Kalašnikova
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A. Najdenova  T. Pereira
| RD1-score13-1=68
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ť-w Čan  I-f Sü
| RD1-score14-1=710
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=[8]

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= K. Birrell  O. Tjandramulia
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= L. Raymond  Š. Čang
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= M. Niculescu  K. Zakopalová
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Š. Aojama  M. Mijamura
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[5]

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= J-ž Čan  J. Husárová
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=[10]
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=  M. Duque
| RD2-score04-1=62
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=[8]

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= L. Arruabarrena  S. Soler Espinosa
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= I. Burjačok  O. Kalašnikova
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A. Najdenova  T. Pereira
| RD2-score07-1=62
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= L. Raymond  Š. Čang
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= M. Niculescu  K. Zakopalová
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= J-ž Čan  J. Husárová
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1= 7
| RD3-score03-2= 4
| RD3-score03-3=[3]
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= L. Raymond  Š. Čang
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3='''[10]

| RD4-seed01= 
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hobart International
WTA Tour 2014
Tenis v Austrálii v roce 2014